Пор — может означать:

 Пор — пенджабский раджа.
 Злой Пор — древнеиндийский правитель IV века до н. э.
 Пор — фратрия у хантов и манси и её прародительница.

Аббревиатура 
 Проект организации работ

Топоним 
 Пор — село в Армении.
 Пор — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Пор — коммуна в Швейцарии, кантон Берн.

Фамилия 
 Пор, Адольф Иванович (1851—1911) — участник франко-прусской войны, лектор французского языка в Казанском университете.

См. также 

 Поор